Кіт Коннор  (, 16 вересня 1957) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Британські стрибуни потрійним
Чемпіони Європи з легкої атлетики
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики
Британські бронзові олімпійські медалісти